Словник української мови, скорочено СУМ — поширена назва тлумачних словників української мови (поруч з Тлумачний словник української мови, Український тлумачний словник тощо)

Тлумачні словники української мови:

 СУМ-11 — академічний тлумачний словник української мови виданий у 11 томах впродовж 1970—1980 роках.
 СУМ-20 — академічний тлумачний словник української мови виданий у 20 томах, видання якого розпочато у 2010 році.
 СУМ (Жайворонка) — академічний тлумачний словник української мови вперше виданий у 2005 році.
Перекладні словники:
 СУМ (Білецького-Носенка) — українсько-російський словник укладений у 1830-40-их роках Павлом Білецьким-Носенком.
 СУМ (Грінченка) — українсько-російський словник із елементами тлумачного словника української мови; виданий у 4 томах за редакцією Бориса Грінченка впродовж 1907—1909 роках. (прим.: тлумачення подаються російською мовою, хоча приклади вживання подаються українською)

Див. також 
 Список словників української мови

?